Sunds kyrka kan syfta på:
Sunds kyrka, Östergötland, en kyrkobyggnad i Sund iYdre kommun i Linköpings stift, Sverige
Sunds kyrka, Åland, en kyrkobyggnad i Sunds kommun i Borgå stift, Finland
Nysunds kyrka, ett äldre namn för kyrkobyggnaden i Åtorp i Karlstads stift, Sverige